CousinsGenWeb est un ensemble de sites généalogiques français et belges gérés par des bénévoles de l'association FranceGenWeb qui permettent au généalogiste de déposer sa liste éclair par département et d'identifier automatiquement les patronymes partagés avec les autres déposants. 

Les pages de chaque site départemental ou régional (Belgique) sont construites sur un modèle commun. Les principales restitutions de chaque site sont :
 Liste des patronymes déposés détaillés par commune : pour chaque commune sont indiqués les généalogistes déposants. La répartition géographique dans le département concerné d'un patronyme peut être affichée sur une carte locale ou dans Google Earth.
 Liste des généalogistes : pour chaque généalogiste sont précisés les patronymes déposés ventilés par lieu ainsi que les déposants ayant effectué des déclarations similaires
 Liste des communes : pour chaque commune liste des généalogistes ayant déclaré au moins un patronyme sur la commune
 Liste des présomptions de cousinage : pour chaque paire patronyme / commune, sont précisés les généalogistes déposants susceptibles de cousiner.
 Formulaire de recherche globale d'un patronyme sur l'ensemble des départements.

Le gestionnaire de chaque site effectue un travail de « normalisation » des noms contenus dans les listes éclair pour faciliter les rapprochements (présomptions de cousinage).

La taille du dépôt est très variable d'un département à l'autre (chiffres ) : le site du Finistère recueille ainsi 171 621 entrées (combinaisons patronyme/commune) alors que le site du Val-de-Marne regroupe 1970 entrées. Tous départements confondus, le nombre d'entrées total était d'environ 2,6 millions.

Voir aussi 

Liste éclair

Liens externes 
 Accès aux sites par département ou province (Belgique, Luxembourg)

Site web de généalogie